Clueless –  amerykańska komedia romantyczna z 1995 roku
 Słodkie zmartwienia (Clueless) – serial telewizyjny